3 miejscowości w Estonii:
 Kaavere – wieś w prowincji Viljandi, w gminie Kolga-Jaani.
 Kaavere – wieś w prowincji Jõgeva, w gminie Põltsamaa.
 Kaavere – wieś w prowincji Virumaa Zachodnia, w gminie Rakke.